Stănești (Gorj) ;
 Stănești (Giurgiu) ;
 Stănești (Vâlcea) ;